E29 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E29, un sous-marin de la Royal Navy

Médecine 
 Dysfonctions testiculaires, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 29, une route traversant l'Allemagne, le Luxembourg et la France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres